Het seizoen 1978/79 van de Belgische Vierde Klasse ging van start op 2 september 1978 en eindigde op 10 juni 1979. 

RFC Sérésien won in Vierde Klasse A, RRC Tournai won in Vierde Klasse B, K. Stade Leuven won in Vierde Klasse C en RFC Hannutois won in Vierde Klasse D.

Gedegradeerde teams
Deze teams waren gedegradeerd uit de Derde Klasse voor de start van het seizoen:
 RFC Sérésien (rechtstreeks uit 3A)
 R. Wavre Sports (rechtstreeks uit 3A)
 RCS Andennais (rechtstreeks uit 3B)
 RJS Bas-Oha (rechtstreeks uit 3B)

Gepromoveerde teams
Deze teams waren gepromoveerd uit de Eerste Provinciale voor de start van het seizoen:

Antwerpen
 VC Gierle
 KFC Wezel Sport

Brabant
 R. SCUP Jette
 FC Testelt

Limburg
 KFC Lommel SK

Oost-Vlaanderen
 FC Sint-Martens-Latem

West-Vlaanderen
 KFC Meulebeke

Henegouwen
 SC Pâturageois

Luik
 RES Dalhemoise
 Union Momalloise

Luxemburg
 R. Jeunesse Arlonaise

Namen
 Stade Gedinnois

Promoverende teams
Deze teams promoveerden naar Derde Klasse op het eind van het seizoen:
 RFC Sérésien (kampioen 4A)
 RRC Tournai (kampioen 4B)
 K. Stade Leuven (kampioen 4C)
 RFC Hannutois (kampioen 4D)

Degraderende teams
Deze teams degradeerden naar Eerste Provinciale op het eind van het seizoen:
 R. Alliance Melen-Micheroux (rechtstreeks uit 4A)
 VC Gierle (rechtstreeks uit 4A)
 R. Étoile Sportive Dalhemoise (rechtstreeks uit 4A)
 R. Stade Brainois (rechtstreeks uit 4B)
 KAV Dendermonde (rechtstreeks uit 4B)
 R. Enghien Sports (rechtstreeks uit 4B)
 K. Daring Club Leuven (rechtstreeks uit 4C)
 K. Ramsel FC (rechtstreeks uit 4C)
 R. Wavre Sports (rechtstreeks uit 4C)
 Léopold Club Bastogne (rechtstreeks uit 4D)
 Gembloux Sport (rechtstreeks uit 4D)
 R. Jeunesse Arlonaise (rechtstreeks uit 4D)

Eindstand

Vierde Klasse A

Vierde Klasse B

Vierde Klasse C

Noot: K. Merksem SC en KFC Putte eindigden op gedeelde tweede plaats. Om te bepalen wie mocht deelnemen aan de eindronde voor tweede gerangschikte ploegen werd een testwedstrijd gespeeld. De wedstrijd werd gewonnen door K. Merksem SC met 0-2.

Vierde Klasse D

Eindronde tweede gerangschikten
De vier teams die op de tweede plaats eindigden speelden een eindronde. Indien er een extra plaats zou vrijkomen in een hogere reeks, dan promoveerde de winnaar van de eindronde. Er was echter geen bijkomende promovendus.

Ronde 1
In de eerste ronde werden telkens twee teams tegen elkaar uitgeloot. De winnaars speelden de finale.

Finale
De twee winnaars van ronde 1 speelden een finale om te bepalen wie kans maakte op promotie in geval van een vrijgekomen plaats.

Referenties
 Belgian Soccer Database
 RSSSF

Vierde klasse voetbal België
Belgie 4